Hokej na lodzie po raz pierwszy został zaprezentowany na igrzyskach olimpijskich w 1920 roku podczas igrzysk w Antwerpii. Turniej odbył się w dniach 23–29 kwietnia 1920 roku. Wszystkie mecze rozegrano na Palais de Glace d'Anvers. Lodowisko miało wymiary: 56 metrów długości i 18 metrów szerokości. Złoty medal zdobyła reprezentacja Kanady, którą reprezentowała drużyna Winnipeg Falcons. Srebrny medal zdobyli Amerykanie, a brąz Czechosłowacja.

Turniej składał się z 10 meczów. Drużyna, która przegrywała odpadała z turnieju o złoty medal, wtedy drużyna grała mecz najpierw o srebrny medal, a jeżeli i ten przegrywała to o brązowy medal.

Medaliści

Wyniki turnieju 
 Turniej o złoty medal

Turniej o srebrny medal

Turniej o brązowy medal

Linki zewnętrzne 
 Raport 1920 Olympic Games [dostęp 2016-05-02]
 Baza danych wyników Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego [dostęp 2014-01-01]
 Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie 1920-1939 [dostęp 2014-01-01]
  [dostęp 2014-01-01]

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
1920
1920 w hokeju na lodzie